Aloysius ist
 eine Variante von Aloisius

Aloysius ist der Familienname von
 Bobby Aloysius (* 1974), indische Hochspringerin